Royer-Collard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768–1825), französischer Arzt
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763–1845), französischer Philosoph und Politiker